Гафса:

Топоним 
 Гафса — вилайет в Тунисе.
 Гафса — город в Тунисе.

Персоналии 
 Гафса — один из персонажей в серии книг писательницы Туве Янссон о Муми-троллях.

Другое  
 Гафса — футбольный клуб из города Гафса, Тунис.